Песковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Песковская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Песковская волость (Глазовский уезд) — в составе Вятской губернии
 Песковская волость (Волковысский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Песковская волость (Слонимский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Песковская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Песковская волость (Кременчугский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Песковская волость (Лохвицкий уезд) — в составе Полтавской губернии